«Женщина, которую забыл Бог» () — американский немой фильм 1917 года режиссёра Сесила Блаунта Демилля. Копия фильма хранится в George Eastman House Motion Picture Collection.

Сюжет 
Согласно описанию в журнале фильма, ацтекский правитель Монтесума (Хаттон) возмущён вторжением испанцев, которые пришли обратить ацтеков в католичество. Дочь Монтесумы Текца (Фаррар) влюбляется в испанского капитана Альварадо (Рид) и проводит солдат во дворец. После ожесточённой битвы она остаётся единственной выжившей среди перебитых ацтеков, и испанцы оставляют ей жизнь. Альварадо приходит к ней свататься.

В ролях 
 Уоллес Рид — Альварадо
 Реймонд Хаттон — Монтесума II
 Хобарт Босворт — Кортеc
 Фёдор Козлов — Куаутемок
 Уолтер Лонг — Талок, жрец
 Джулия Фэй — служанка Текцы 
 Ольга Грей — ацтекская женщина
 Джеральдин Фаррар — Текца, дочь Монтесумы
 Чарли Роджерс — Какамо (и Чарльз Роджерс)
 Рамон Новарро — ацтекский мужчина (в титрах не указан)
 Луи Вайнберг (Дэвид Марвел) — индейский принц (танцор)

Примечания

Ссылки 

Немые фильмы США
Чёрно-белые фильмы США
Фильмы США 1917 года
Ацтеки в культуре